«Вистава» — документальний фільм режисера Сергія Лозниці.

Опис 
Фільм, складений із фрагментів кіножурналу «Наш край», що виходив у СРСР в 50-70-х роках, — це досвід авторської деконструкції матеріалів радянської пропаганди. З математичною точністю автор компілює уривки сюжетів про життя країни, у яких активно пропагувався радянський спосіб життя. У стрічці викриваються обман і самообман, що затьмарювали свідомість радянських людей.

Посилання 
 https://web.archive.org/web/20140313001029/http://old.docudays.org.ua/2009/index.php?option=com_content&view=article&id=57:revue&catid=39:opasdf&Itemid=74

Документальні українські фільми 2008
Фільми Росії 2008
Фільми Німеччини 2008
Документальні фільми Росії
Документальні фільми Німеччини
Фільми українською мовою
Фільми російською мовою
Фільми нідерландською мовою
Фільми Сергія Лозниці